Kusian ist der Familienname folgender Personen:
Elisabeth Kusian (1914–1958), deutsche Krankenschwester und verurteilte Mörderin
Maraike Kusian (* 2002), deutsche Handballspielerin